Андрей Сергеевич Говоров (13 октября 1984, Москва) — российский футболист, полузащитник.

Карьера 
Воспитанник московского ЦСКА, за основной состав которого не провёл ни одного матча. В начале карьеры выступал в различных московских и подмосковных клубах — «Мострансгаз», «Титан» (Реутов), «Уралан плюс». В 2004 году играл в калининградской «Балтике». В 2005 году был игроком «Химок», с которыми стал финалистом Кубка России, сыграв за химчан в розыгрыше трофея 2 матча — первый матч четвертьфинала против московского «Торпедо» и ответный матч полуфинала против «Амкара». Первую половину 2006 года был в составе «Красной Пресни», после в течение шести лет выступал за клубы Первого дивизиона — «Балтика» (повторно), «Урал», «Звезда» (Иркутск), «Торпедо» (Москва), «Нижний Новгород», «Шинник», «Химки» (повторно). Летом 2012 года перешёл в саратовский «Сокол», однако уже 14 августа покинул клуб. 23 августа 2012 года стал игроком «Долгопрудного». В первой игре за новый клуб отметился голом.

По состоянию на 2019 год — тренер в академии Олега Иванова.

Примечания 

Футболисты России
Игроки ФК «Мострансгаз»
Игроки ФК «Титан» Клин
Игроки ФК «Уралан-ПЛЮС»
Игроки ФК «Балтика»
Игроки ФК «Химки»
Игроки ФК «Пресня»
Игроки ФК «Урал»
Игроки ФК «Звезда» Иркутск
Игроки ФК «Торпедо» Москва
Игроки ФК «Нижний Новгород» (2007)
Игроки ФК «Шинник»
Игроки ФК «Сокол» Саратов
Игроки ФК «Долгопрудный»